Pierre Baudry (1897-1918), dessinateur français ;
 Pierre Baudry (1948-2005), critique de cinéma français.